Международный аэропорт Со́чи имени В. И. Севастьянова  — международный аэропорт города Сочи, Краснодарский край. Крупнейший узел местных и международных авиалиний в Южном Федеральном округе России.

Расположен в районе Адлер города Сочи, из-за чего также распространено название «аэропорт Адлер». Обслуживает крупнейший российский курорт, его агломерацию (включая Туапсе), прочие тяготеющие территории и Абхазию (245 тыс. чел.) с общим постоянным населением около 900 тыс. чел. Имеет статус аэропорта федерального значения.

Аэропорт занимает в стране 5-е место по пассажирообороту (11 076 621 пассажиров) после московских Шереметьево, Домодедово, Внуково и петербургского Пулково. Расстояние от аэропорта до Москвы — около 1360 км, время в полёте чуть больше 4-х часов.

Оператором аэропорта является АО «Междунаро́дный аэропо́рт Со́чи». Входит в аэропортовый холдинг «Аэродинамика».

История

Военный аэродром 
Аэродром в Адлерском районе был построен для защиты Черноморского побережья во время Великой Отечественной войны. Строительство аэродрома было начато 9 июля 1941 года на территории семеноводческого совхоза «Черноморец». За 50 дней жители города Сочи под руководством инженера Ивана Гавриловича Шевкуненко построили лётное поле с грунтовой взлётно-посадочной полосой, а также одноэтажное здание штаба площадью 20 м².

На поле старого и нового эародрома Сочи базировался Особый (Черноморский) транспортный отряд ГВФ ВВС Черноморского флота. 1 сентября 1941 года аэродром принял первый боевой самолёт. С 1942 года на аэродроме базировались полки 5-й воздушной армии под командованием генерала-лейтенанта авиации Сергея Кондратьевича Горюнова и ряд других частей ВВС Закавказского фронта.

Аэропорт 
Аэропорт Адлер официально образован приказом Главного управления гражданского воздушного флота от 23 ноября 1945 года № 236 для полётов и обслуживания скоростных самолётов Ли-2, Ил-12. Прежний аэропорт в долине реки Сочи, который с 1929 года обслуживал самолёты гражданской авиации, был закрыт, и его территория была передана городу под строительство жилых кварталов, а вся техника перенесена в новый аэропорт Адлер.

В 1956 году были построены здание аэровокзала (ныне старое здание) и взлётно-посадочная полоса ВПП-1. За 1957 аэропортом было отправлено около 35 тысяч пассажиров и 1 тысяча тонн грузов. С 1960 по 1965 построены пассажирский и багажный павильоны, гостиница на 200 мест, радионавигационные и посадочные системы. Пассажиропоток постоянно увеличивался и уже в 1965 было отправлено свыше 902 тысяч пассажиров, а в 1990 — 2 миллиона 300 тысяч.

В августе 1966 аэропорт за высокие показатели в работе был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1967 году аэропорт Адлер был переименован в аэропорт Сочи Северо-Кавказского управления гражданской авиации.

21 июля 1981 года в аэропорту впервые приземлился советский широкофюзеляжный пассажириский самолет Ил-86. Командир экипажа — В. П. Корниюк.

В 1981 начались регулярные рейсы за рубеж: из Сочи в Братиславу, Будапешт, Прагу. Позднее открылось множество рейсов на Ближний Восток и в Западную Европу.

В 2009 году введено в эксплуатацию новое здание аэровокзала в стиле хай-тек.

Характеристики 

Аэродром Сочи первого класса, имеет две искусственные взлётно-посадочные полосы, сеть рулёжных дорожек общей протяжённостью 4310 м при ширине 40,5 м, перрон и места стоянок общей площадью 219 тыс. м². Особенностью аэродрома является то, что из-за наличия естественных препятствий (гор) к северу и северо-востоку от аэродрома, посадка производится только с одной стороны — со стороны моря. По этой же причине взлёт производится в строго обратном направлении.

Аэропорт Сочи сертифицирован Авиационным регистром МАК на пригодность к международным полётам. С 2007 года годен к эксплуатации всех типов воздушных судов, в том числе: А-330 и его модификации, Боинг-747, Боинг-777 (-200, −300, −200LR, −300ER).

Новое здание аэровокзала построено в 1989—2007 годах, площадью 65 000 м² и является одним из крупнейших в России. В конце 2013 года завершены строительство новой посадочной галереи и 10 телетрапов
. Существует возможность парковки более 1000 автомобилей. Пропускная способность аэровокзального комплекса — 2 500 пасс./час.
В декабре 2013 года в эксплуатацию был введён новый VIP-терминал. Площадь терминала 4 тысячи квадратных метров. Он построен рядом с основным аэропортовым комплексом. В терминале — пять помещений для деловых мероприятий и встреч.

Во время зимней Олимпиады-2014 пропускная способность аэропорта достигала 3800 пассажиров в час, что полностью соответствует требованиям Международного олимпийского комитета. В пиковые дни аэропорт смог обеспечить 575 взлётно-посадочных операций в сутки, что сопоставимо с интенсивностью воздушного движения в крупнейших аэропортах мира.

С 19 октября 2014 года в аэропорту действует режим «открытого неба» («пятая степень свободы воздуха»), позволивший открыть множество новых международных направлений. При этой степени свободы иностранные компании могут садиться в России и брать пассажиров и грузы при полетах в третье государство из страны, в которой зарегистрированы.

В 2015 году Международным советом аэропортов аэропорт Сочи наряду с Шереметьево и Пулково признаны лучшими в Европе по уровню обслуживания.

Авиакомпании и направления 

Аэропорт обслуживает рейсы 40 авиакомпаний по 60 направлениям.

Авиакомпании из группы компаний Аэрофлот обеспечивают более 40 % пассажиропотока аэропорта. Наибольшая частота рейсов приходится на направления: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.

Показатели деятельности 
В 2020 году за 8 месяцев обработано 1300 тонн грузов.

Всего за весь период работы аэропортом отправлено свыше 60 миллионов пассажиров.

Транспортное сообщение 

С 20 апреля 2013 года терминал Международного аэропорта Сочи начал приём городских автобусов. Для максимального удобства предусмотрен заезд общественного транспорта по пандусу, расположенному на уровне второго этажа аэровокзального комплекса, для высадки пассажиров: с пандуса они могут непосредственно попадать в зал ожидания и зоны регистрации аэропорта, минуя лестницы, лифты и эскалаторы. Действуют три транзитных маршрута № 105 (Автовокзал Сочи — ГЛК «Роза-хутор» с 5.20 до 23.15 часов, и его ускоренный вариант 105-с, без заезда в Хосту и Кудепсту, с 6 до 23.35 часов, оба варианта дают интервал движения от 13 до 25 минут), 131 (5 раз в день) и 535 (Адлер (Стадион «Труд») — ГЛК «Роза-хутор», с 7 до 23.35 часов, интервал — 30 минут).

Посадка пассажиров и других посетителей аэропорта будет производиться у подъезда терминала, расположенного на первом этаже аэровокзала. Остановки общественного транспорта расположены в непосредственной близости к залам прилётов и выдачи багажа.

Строительство платформы Аэропорт Сочи и эстакады были начаты в 2009, а 15 февраля 2012 года на этой линии от Аэропорта через Адлер, Хосту и Мацесту до Сочи курсируют электропоезда «аэроэкспресс» (с 1 мая 2013 — электропоезда «Ласточка») 4 раза в сутки (в обратном направлении, к аэропорту − 5 раз) с интервалами от 3 до 6 часов. Время в пути около 45 минут, максимальная скорость — 160 км/ч, стоимость проезда от 200 до 350 рублей.

С 20 декабря 2014 года по 30 июня 2015 года движение пригородных электропоездов от станции «Аэропорт Сочи» было приостановлено по решению ОАО «Российские железные дороги».

С 30 июня 2015 года движение пригородных электропоездов от станции «Аэропорт Сочи» возобновлено. Цена проезда составляет 17 рублей за пригородную зону. Таким образом, проезд до Аэропорта от станции Сочи обходится в 51 рубль.

Права собственности и акционерный капитал

Приватизация 
Указом Президента РФ от 3 мая 2006 г N456 аэропорт Сочи исключён из перечня стратегических предприятий, ранее утверждённого указом от 4 августа 2004 г. N1009.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России на заседании 29 августа 2006 г зарегистрировала выпуск и отчёт об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Международный аэропорт Сочи» на общую сумму 1 млрд 142 млн 035 тыс. 400 руб. Размещение проходило путём приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в ОАО государственного предприятия в процессе приватизации.

Количество ценных бумаг выпуска — 11 млн 420 тыс. 354 шт, номинальная стоимость каждой акции — 100 руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55219-E.

Взлетно-посадочная полоса не является имуществом, подлежащим приватизации, и находится в аренде у аэропорта.

Правительство РФ распоряжением от 16 сентября N1301-р включило 100 % акций АО «Международный аэропорт Сочи» в программу приватизации федерального имущества на 2006 год.
Российский фонд федерального имущества 20 ноября 2006 г. провел аукцион по продаже 100 % акций OAO «Международный аэропорт Сочи». Победителем аукциона стало ООО «Стратегия-Юг» — структура, аффилированная с БазЭл («Базовый Элемент», до 2001 года — группа «Сибирский алюминий»), заплатившая 5 миллиардов 503 миллиона 665 тысяч рублей.
Аэропорт в Сочи стал четвёртым на юге России для Русско-Азиатской инвестиционной компании (РАИнКО, реальный владелец — Олег Дерипаска).
К этому времени компания уже управляла через холдинг «Аэропорты Юга» тремя аэропортами — в городах Краснодаре (аэропорт Пашковский), Анапе и строившимся ещё в то время в Геленджике.
В июле 2007 «Базэл» за $10 млн приобрел ЗАО «Сочи-авиа-инвест» — владельца 65 % топливо-заправочного комплекса аэропорта Сочи.

Владельцы

Факты 
 В декабре 2010 в Новой Зеландии выпущена монета достоинством в 1 доллар с миниатюрой со зданием аэропорта Сочи.
 В июне 2016 года аэропорт Сочи установил новый рекорд: за сутки пассажиропоток в воздушной гавани составил 24,8 тыс. человек, что на 300 человек превышает прошлый рекорд.

Происшествия и катастрофы 

Происшествия не связанные с воздушными судами

 25 июня 2015 во время масштабного наводнения в Адлерском и Хостинском районах Сочи произошло затопление первого этажа аэровокзального комплекса и взлётно-посадочной полосы.

Примечания

Ссылки 

Воздушный транспорт Сочи
Аэропорты России федерального значения
Организации, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Транспортные здания и сооружения Сочи
Аэропорты России, названные в честь людей
Аэродромы ВВС Черноморского флота‎